Baccarat se poate referi la:

 Baccarat - oras in nord-estul Frantei
 Bacara - joc popular de casino

Dezambiguizare